Tenisový turnaj WTA AIG Japan Open Tennis Championships 2008 se konal ve dnech 27. září - 5. října v Tokiu, hlavním městě Japonska venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 175,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Pavouk

Související články 
 Japan Open Tennis Championships
 AIG Japan Open Tennis Championships 2008 - muži

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Japan Open Tennis Championships
WTA Tour 2008
Tenis v Japonsku v roce 2008